Сезон 1957/58 — 48-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 47-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Штатслига A.

Состав команды

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Матчи комбинированных команд 
Во время турне основной команды по Австралии и Новой Зеландии клуб также сыграл несколько матчей в Австрии особой комбинированной командой, собранной из игроков основного и резервного составов.

Летом 1958 года комбинированная команда, собранная из игроков «Аустрии» и клуба ВАК, приняла участие в розыгрыше Альпийского кубка.

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Saison 1957/58
Чемпионат Австрии 1957/58 на сайте AustriaSoccer.at

1957/1958
Аустрия Вена